Āq Bāsh (persiska: آقباش, آغ باش, اَكبَش, آق باش, Āqbāsh) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Ardabil, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Āq Bāsh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Āq Bāsh är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Āq Bāsh. Runt Āq Bāsh är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zāvīyeh-ye Kord,  km sydost om Āq Bāsh. Trakten runt Āq Bāsh består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ardabil (provins)